Parastichtis congener är en fjärilsart som beskrevs av Charles Andreas Geyer 1836. Parastichtis congener ingår i släktet Parastichtis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
congener